Vignes puede referirse a: 

 Vignes, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos;
 Vignes, comuna francesa situada en Yonne; o
 Alberto Vignes, diplomático y político argentino.